Ерохино — название населённых пунктов. Название селений образовано по фамилии или основателя или основного землевладельца Ерохина.

Россия  Ерохино — исчезнувшая деревня в Дубровском районе Брянской области.
 Ерохино — исчезнувшая деревня в Боровском районе Калужской области. Вошла в состав города Балабаново.
 Ерохино — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Ерохино — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Ерохино — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Ерохино — исчезнувшая деревня в Угличском уезде Московской, затем Ярославской губернии.

См. также 
 Ерохина — деревня в Юргамышском районе Курганской области.

</noinclude>